De Wereldbeker mountainbike 2000 was een internationale wedstrijdcyclus voor mountainbikers. Er werd gestreden in drie disciplines: cross-country (XC), downhill (DH) en dual slalom (DS).

Cross Country

Overzicht

Uitslagen

#1 –  Napa Valley (26 maart)

#2 –  Mazatlán (2 april)

#3 –  Houffalize (30 april)

#4 –  Sankt Wendel (7 mei)

#5 –  Sarntal-Sarentino (14 mei)

#6 –  Mont-Sainte-Anne (2 juli)

#7 –  Canmore (9 juli)

#8 –  Lausanne (3 september)

Eindklassementen

Downhill

Overzicht

Eindklassementen

Dual Slalom

Overzicht

Eindklassementen

Zie ook
Wereldkampioenschappen mountainbike 2000

2000
Wereldbeker